Humphrey kan som auktorsförkortning betyda:

 Philip Strong Humphrey
 Elaine C. Humphrey
 Frances L. Humphrey
 George Humphrey

Robotskapade auktorsförkortningar